Мировая серия 2002 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2002 года. Победителем стала команда «Анахайм Энджелс», обыгравшая «Сан-Франциско Джайентс» со счётом 4-3.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 19 октября 2002 года
 Стадион: Edison International Field of Anaheim

Игра #2 
 Дата: 20 октября 2002 года
 Стадион: Edison International Field of Anaheim

Игра #3 
 Дата: 22 октября 2002 года
 Стадион: Pacific Bell Park

Игра #4 
 Дата: 23 октября 2002 года
 Стадион: Pacific Bell Park

Игра #5 
 Дата: 24 октября 2002 года
 Стадион: Pacific Bell Park

Игра #6 
 Дата: 26 октября 2002 года
 Стадион: Edison International Field of Anaheim

Игра #7 
 Дата: 27 октября 2002 года
 Стадион: Edison International Field of Anaheim

См. также 
 Мировая серия
 2002 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2002
 Финальная серия Национальной лиги 2002

Ссылки 
 Мировая серия 2002 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 2002 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2002
Октябрь 2002 года
2002 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Анахайме
Спортивные соревнования в Сан-Франциско